Il doppio del torneo di tennis Estoril Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Hendrik Jan Davids e Libor Pimek che hanno battuto in finale Luke Jensen e Laurie Warder 3-6, 6-3, 7-5.

Teste di serie

 Luke Jensen /  Laurie Warder (finale)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (quarti di finale)

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (semifinali)
 Steve DeVries /  David Macpherson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Estoril Open 1992
ATP Tour 1992